Lilieae — триба квіткових рослин у родині лілієвих (Liliales). Представники триби поширені у Північній Африці, Євразії й Північній Америці.

Опис 
Це багаторічні трав'янисті цибулинні рослини часто з великими квітками.

Кладограма

Посилання 

 
 

Триби рослин